Ваниити (, настоящее имя Delilah Vaniity Kotero, род. 26 июля 1973 года) — транссексуальная порноактриса, модель, член зала славы AVN, лауреатка премии AVN Awards и ряда других.

Карьера 

Снялась в более чем 70 фильмах и видеороликах и работала с такими компаниями, как Devil’s Film, Evil Angel и Kink.com.

Награды 
 2004 AVN Award транссексуальный исполнитель года
 2007 AVN Award транссексуальный исполнитель года (номинально)
 AVN Award — номинация за Virtual Vaniity, первый транссексуальный интерактивный DVD.
 2011 Tranny Award за жизненные достижения
 2013 AVN Award транссексуальный исполнитель года
 2013 включен в зал славы AVN

Личная жизнь 
Родилась 26 июля 1973 года в Уруапане, Мексика. Её семья мигрировала в Саннивейл, Северная Калифорния, когда ей было семь лет. Ваниити из большой семьи; у неё шесть братьев и четыре сестры. По словам Ваниити, она была женоподобным мальчиком, который подсознательно знал, что станет женщиной, когда вырастет.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Vaniity SMI Page 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Трансгендерные порноактрисы
Члены Зала славы AVN
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в США из Мексики
Члены Зала славы XRCO